HRP se može odnositi na:

 Peroksidaza rena, enzim
 Human Research Program, NASA program